Petre Alexandrescu ist der Name folgender Personen:

* Petre Alexandrescu (Maler) (1828–1899), rumänischer Maler 
 Petre Alexandrescu (Archäologe) (1930–2009), rumänischer Archäologe